Артур Георг фон Рамберг (; 4 сентября 1819, Вена — 5 февраля 1875, Мюнхен) — австрийский художник, график, иллюстратор и литограф, работавший в Германии. Барон (с 1849 года). Автор жанровых и исторических полотен, книжных иллюстраций, фресок, гравюр, литографий и ксилографий.

Биография 
Сын фельдмаршала-лейтенанта Австрийской империи и дипломата Георга Генриха фон Рамберга. Младший брат — генерал австрийской армии Герман фон Рамберг. Детство будущего художника прошло в Италии, Германии и Венгрии.

Первые уроки живописи получил в Ганновере под руководством своего родственника Иоганна Генриха Рамберга. Затем путешествовал по Европе.

С 1840 года изучал философию в Карлов университете Праги, одновременно обучаясь в Пражской академии изобразительных искусств. Ученик Франтишека Ткадлика. Через два года перешел в Дрезденскую академию художеств, где занимался в мастерской профессора Юлиуса Гюбнера. В этот период творчества им написаны картины по мотивам произведений Гёте Die Zwergenhochzet («Свадьба карлика») и Kaiser Heinrich I im Kampf mit den Ungarn («Император Генрих I Птицелов в битве с венграми»).

В 1849 году поселился в Мюнхене и в этот период создал серию иллюстраций в произведениям Шиллера. В 1860—1865 годах преподавал живопись в недавно организованной по указу великого герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского Саксонской школе искусств в Веймаре.

Весной 1866 года вернулся в Мюнхен и стал профессором рисунка и живописи Мюнхенской академии изящных искусств и работал там до 1866 года. Среди его известных учеников Альберт фон Келлер, Конрад Гроб, Вильгельм Лейбль и другие.

Творчество

Примечания

Литература 
 The Encyclopedia Americana (1920)/Ramberg, Arthur, Baron

Художники Германии XIX века
Исторические художники Германии
Художники-жанристы Германии
Гравёры Германии
Литографы Германии
Художники-иллюстраторы Германии
Педагоги Германии
Гравёры XIX века
Художники Австрии
Художники-иллюстраторы Австрии
Гравёры Австрии